Hiroshi Kajiyama :
 Hiroshi Kajiyama (né en 1953), gymnaste japonais
 Hiroshi Kajiyama (né en 1955), homme politique japonais
 Hiroshi Kajiyama, illustrateur japonais